Хати може да се отнася за:
 Хати, древен народ в Мала Азия
 Хати (спътник)
 Хати (германско племе)
 Хати (скандинавска митология) – гигантски вълк в скандинавската митология